Born steht für:

 die historische oder historisierend-poetische Bezeichnung für einen Brunnen
 -born, eine davon abgeleitete Gewässer- und Ortsbezeichnung
 Born (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Born (Mondkrater), Einschlagskrater auf dem Mond
 Born (Film), US-amerikanischer Film von Richard Friedman (2007)
 Born Feinkost, deutscher Gewürzproduzent
 Cupra Born, Elektroauto des spanischen Herstellers Seat

Born ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Born a. Darß, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Born (Brüggen), Ortsteil von Brüggen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Born (Hohenstein), Ortsteil von Hohenstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Born (Marienmünster), Ortsteil von Marienmünster, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Born (Radevormwald), Ortsteil von Radevormwald, Nordrhein-Westfalen
 Born (Westheide), Ortsteil von Westheide, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Bergisch Born, Ortsteil von Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Heiligen Born, Ortsteil von Wermelskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Born (Oberschurbach), Quelle des Oberschurbaches bei Krombach im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Born (Wiehengebirge), Berg im Wiehengebirge südlich von Bad Essen in Niedersachsen

in anderen Ländern:
 Born (Belgien), Ortsteil von Amel, Provinz Lüttich, Belgien
 Born (Limburg), Ortsteil von Sittard-Geleen, Provinz Limburg, Niederlande
 Born (Luxemburg), Gemeindeteil von Mompach, Distrikt Grevenmacher, Luxemburg
 Schloss Born in Mompach, Luxemburg
 Born, deutscher Name von Borne (Drawsko Pomorskie), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Born, Viertel in Barcelona im Stadtteil La Ribera, Spanien; davon abgeleitet die historische Markthalle El Born und die dort liegende Archäologische Fundstätte El Born (siehe auch El Born)
 Born (Berg), Berg in der Schweiz
 Le Born (Haute-Garonne), Gemeinde im Département Haute-Garonne, Frankreich
 Le Born (Lozère), Gemeinde im Département Lozère, Frankreich
 Pays de Born, Küstenregion im Département Landes, Frankreich
 El Born, Stadtbereich von Barcelona im Stadtteil 

Siehe auch:
 Born-Verlag
 Leubnitzbach (auch Heiliger Born), Nebenfluss der Elbe in Sachsen
 Der heilige Born, Roman von Wilhelm Raabe (1860)
 Born-von-Kármán-Modell, Modell zur Beschreibung der Bewegungen der Atome in einem Kristallgitter
 Born-Landé-Gleichung (auch Madelung-Gleichung), Erweiterung des elektrostatischen Coulomb-Modells auf Ionenkristalle
 Born-Oppenheimer-Näherung
 Bornsche Starrheit, Konzept der speziellen Relativitätstheorie 
 Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie
 Borne
 Bourn
 Bourne